Серия романов о Гарри Поттере была написана английской писательницей Дж. К. Роулинг с 1997 по 2007 год и писателем Джеком Торном в 2016 году.

В данном списке перечислены все основные персонажи серии романов (в заметной степени повлиявшие на сюжет произведений), а также персонажи, связанные с реальными событиями.

Создание персонажей и влияние реального мира 
Некоторые персонажи и волшебные существа серии романов, созданные Дж. К. Роулинг, связаны с мифическими персонажами, которые упоминались до неё. К таким персонажам относятся кентавры, василиск, фениксы, акромантулы, единороги, русалки и др.

Некоторые основные персонажи книг о Гарри Поттере появились благодаря событиям, происходившим в жизни писательницы. Например, внешность Гарри Поттера, по некоторым данным, Роулинг отчасти позаимствовала у своего старинного друга Иэна Поттера (Ian Potter), с которым играла в возрасте 2—7 лет в волшебников, когда жила в Уинтербурне, хотя сама писательница этот факт то подтверждает, то отрицает. Прототипом тётушки Мардж Дурсль стала бабушка Джоан по материнской линии Фрида Волант: по словам писательницы, её брак с дедушкой Эрни был «неудачным», а атмосферу, царившую в их доме, она называла «хаосом».

В одном из эпизодов книги «Гарри Поттер и Кубок огня» появляется первокурсница Натали Макдональд, которая зачисляется Распределяющей Шляпой на факультет Гриффиндор. Она получила своё имя в честь реальной девочки, которая написала письмо Джоан Роулинг, поскольку была больна раком и боялась не дождаться выхода книги «Гарри Поттер и Кубок огня». Она очень хотела узнать, что же произойдет с Гарри Поттером в новой книге, и просила писательницу рассказать об этом. К сожалению, Джоан в это время не просматривала почту, поскольку заканчивала работу над книгой, поэтому ответ опоздал, и девочка умерла, так и не узнав, что произойдет с Гарри. Джоан дала героине книги имя этой девочки и посетила её родителей, подарив им книгу с автографом.

Персонажи

Хогвартс

Студенты факультета Гриффиндор

Студенты факультета Слизерин

Студенты факультета Когтевран

Студенты факультета Пуффендуй

Преподаватели и персонал

Орден Феникса 

О́рден Фе́никса () — в серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере — организация, основанная Альбусом Дамблдором для борьбы с Пожирателями смерти в годы Первой войны волшебников.

Пожиратели Смерти и их пособники

Министерство магии

Другие основные персонажи

Волшебники и волшебницы

Маглы

Волшебные существа

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гарри Поттер